Svetovno prvenstvo v atletiki 1993 je četrto svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 13. in 22. avgustom 1993 na Stadionu Gottlieb Daimler v Stuttgartu, Nemčija. Udeležilo se ga je 1689 atletov iz 187-ih držav, ki so tekmovali v 44-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri

 Prvenstvo na IAAF

1993
1993 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Stuttgartu